Le terme ligne 220 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 220 des chemins de fer belge
 Ligne 220 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
 
 220 (nombre)

220